Záhrobí může být:
 Záhrobí – vesnice nacházející se v okrese Strakonice
 záhrobí, onen svět či zásvětí – místo posmrtného života
 podsvětí – sídlo duší zemřelých ve starých (zejm. antických) mytických představách